Ройте () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Брегенц. . Официальный код  —  80230.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Гридлинг по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга